A Hohenzollern-házban több herceg is viselte ezt a nevet:

 Henrik porosz királyi herceg (1726–1802), I. Frigyes Vilmos porosz király fia, porosz királyi herceg, államférfi és hadvezér
 Henrik porosz herceg (1747–1767), Ágost Vilmos porosz királyi herceg fia, porosz herceg, fiatalon elhalálozott
 Henrik Emil porosz herceg (1769–1773), Ágost Ferdinánd porosz királyi herceg fia, kisgyermekként elhalálozott
 Henrik porosz királyi herceg (1781–1846), II. Frigyes Vilmos porosz király fia, porosz királyi herceg, a johannita lovagrend nagymestere
 Henrik porosz királyi herceg (1862–1929), III. Frigyes német császár fia, porosz királyi és német császári herceg, a Német Császári Haditengerészet tengernagya
 Henrik porosz herceg (1900–1904), Henrik porosz királyi herceg fia, porosz herceg, kisgyermekként elhalálozott vérzékenysége következtében